Сантюль (фр. Centulle, баск. Zentulo) — имя ряда правителей в Гаскони:

 Сантюль Луп (ум. ок. 844) — 1-й виконт Беарна с 819
 
 
 
 Сантюль IV (виконт Беарна) (ум. 1058) — виконт Беарна ранее 1022, виконт Олорона (Сантюль II) с ок. 1045
 Сантюль V (виконт Беарна) (ум. 1090) — виконт Беарна с 1058, граф де Бигорр с 1080, виконт д’Акс, сеньор Орта и Сали
 Сантюль VI (виконт Беарна) (ум. 1134) — виконт де Беарн с 1130
 Сантюль IV д’Астарак (ум. в сер. XIV века) — граф д’Астарак с 1331